

Geografia
 Belloc – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège
 Belloc-Saint-Clamens – comune francese situato nel dipartimento del Gers
 Jû-Belloc – comune francese situato nel dipartimento del Gers

Persone
 Auguste Belloc – fotografo francese
 Hilaire Belloc – scrittore francese naturalizzato britannico
 Marie Belloc Lowndes – scrittrice britannica
 Teresa Belloc-Giorgi – contralto italiano